Ферруцци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1970) — американский футбольный тренер.
 Ферруцци, Роберто (1853—1934) — итальянский художник.
 Ферруцци, Серафино (1908–1979) ит. — итальянский предприниматель.

 Ferruzzi (компания) (ит.) — итальянский агропромышленный холдинг.